Михаил Павлович Щетинин (род. 6 августа 1953, Барнаул, Алтайский край, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель, политик, член Совета Федерации от Алтайского края (2014—2018), проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств (с 2019).

Биография 
В 1976 году окончил Алтайский политехнический институт им И. И. Ползунова с присвоением квалификации инженер-механик. С 1976 по 1993 год работал в Алтайском филиале Всесоюзного научно-исследовательского института маслодельной и сыродельной промышленности, прошел путь от инженера до заведующего лабораторией процессов и аппаратов.

С 1993 по 1996 год — заместитель главы администрации Железнодорожного района Барнаула. Депутат Барнаульской городской думы трех созывов (с апреля 1996 по март 2003 года — председатель комитета по экономической политике, собственности и бюджету). С марта 2003 по сентябрь 2005 года — глава администрации Железнодорожного района Барнаула.

С сентября 2005 года — начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края. С апреля 2007 года одновременно назначен заместителем главы администрации (с декабря 2017 — губернатора) Алтайского края.

26 сентября 2014 года губернатором Алтайского края Александром Карлиным наделен полномочиями члена Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Алтайского края. С 26 октября 2016 года — председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В сентябре 2018 года полномочия члена Совета Федерации истекли.

В 2018—2019 годах заведующий кафедрой технологии продуктов питания Алтайского государственного технического университета им. И. И. Ползунова. Доктор технических наук. Профессор.

С сентября 2019 года проректор по научной работе Московского государственного университета пищевых производств.

Автор множества научных работ, в том числе монографий и учебников. Имеет около 30 патентов на изобретения в области пищевой промышленности.

Женат, двое детей.

Награды 
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 сентября 2009 года) — за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Орден Почета (29 июня 2018 года) — за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и активную законотворческую деятельность

Научные труды 
 Системный анализ технологических потоков производства плавленых сыров : монография / М. П. Щетинин ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова, Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. НИИ сыроделия. - Барнаул : Издательство АлтГТУ, 2004. - 128, [1] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 5-7568-0381-5

 Технологические линии производства сыров: организация технологического потока / М. П. Щетинин ; Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова, Рос. акад. с.-х. наук (Сиб. отд-ние), Сиб. науч.-исслед. ин-т сыроделия. - Барнаул : Издательство Алтайского государственного университета, 2010. - 272, [1] с. : ил. ; 25 см.. - ISBN 978-5-7904-1022-22

 Технология сыра : [учеб. пособие для вузов] / М. П. Щетинин, Н. Б. Гаврилова, С. А. Коновалов ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. — Барнаул ; Омск : Издательство АлтГТУ, 2004. — 386 с. : ил. ; 21 см. . — ISBN 5-7568-0553-2

Примечания

Ссылки 
 Михаил Павлович Щетинин, Совет Федерации

Члены Совета Федерации России (с 2000)
Члены «Единой России»
Родившиеся в Барнауле
Доктора технических наук
Выпускники Алтайского государственного технического университета имени И. И. Ползунова
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Депутаты Барнаульской городской Думы
Заместители глав субъектов Российской Федерации